Chaldon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Chaldon Herring, ort i Dorset, England, 
 Chaldon, Surrey, ort i England,